Iranzo puede referirse a:

Geografía
 Iranzo Point, cabo en Filipinas.

Personas
 Iranzo, apellido de origen español.
 José Iranzo Bielsa , cantador de jotas español conocido como "El pastor de Andorra".
 José Iranzo Presencia, político español.
 Ubaldo Iranzo, arquitecto español.
 Vicente Iranzo, médico y político español.
 Julio Iranzo, abogado y político español.
 Juan Emilio Iranzo Martín, economista español.
 Álvaro Iranzo Gutiérrez, diplomático español.
 Julio Iranzo Reig, botánico español.
 Antonio Iranzo, actor español.
 Manuel Iranzo Benedito , abogado y político español. 
 Enma Iranzo Martín, política española.
 Silvia Iranzo, diplomática española.
 Juan Antonio de Iranzo y Ferrer, primer marqués de Águila Real.
 Pascual Iranzo, peluquero y empresario español.